Американський штат Вісконсин поділяється на 72 округів.

Вісконсин